En 2000, les élections à la chambre des représentants des États-Unis ont eu lieu le . 435 sièges devaient être renouvelés. Le mandat des représentants étant de deux ans, ceux qui ont été élus à l'occasion de cette élection siègeront dans le  Congrès du  au . Dans l'Illinois ou vingt sièges devaient être renouvelés, la représentation à la chambre reste inchangée (dix républicains et dix démocrates).

Le futur président des États-Unis Barack Obama fut candidat sans succès dans le premier district.

Résultats

Premier district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Bobby Rush *
| style="text-align:right;" | 172,271
| style="text-align:right;" | 87.81
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Raymond Wardingley
| style="text-align:right;" | 23,915
| style="text-align:right;" | 12.19
|}

Primaire démocrate 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Bobby Rush *
| style="text-align:right;" | 59,599
| style="text-align:right;" | 61.03
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Barack Obama
| style="text-align:right;" | 29,649 
| style="text-align:right;" | 30.36
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Donne Trotter
| style="text-align:right;" | 6,915
| style="text-align:right;" | 7.08
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | George Roby
| style="text-align:right;" | 1,501
| style="text-align:right;" | 1.54
|}

Deuxième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Jesse Jackson, Jr. *
| style="text-align:right;" | 175,995
| style="text-align:right;" | 89.84
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Robert Gordon
| style="text-align:right;" | 19,906 
| style="text-align:right;" | 10.16
|}

Troisième District 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Bill Lipinski *
| style="text-align:right;" | 145,498
| style="text-align:right;" | 75.58
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Karl Groth
| style="text-align:right;" | 47,005
| style="text-align:right;" | 24.42
|}

Quatrième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Luis Gutiérrez *
| style="text-align:right;" | 89,487
| style="text-align:right;" | 88.63
|- class="vcard"
! style="background:yellow;" |
| class="org" style="width: 130px" | Libertarien
| class="fn" | Stephanie Sailor
| style="text-align:right;" | 11,476
| style="text-align:right;" | 11.37
|}

Cinquième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Rod Blagojevich *
| style="text-align:right;" | 142,161
| style="text-align:right;" | 87.28
|- class="vcard"
! style="background:yellow;" |
| class="org" style="width: 130px" | Libertarien
| class="fn" | Matt Beauchamp
| style="text-align:right;" | 20,728
| style="text-align:right;" | 12.73
|}

Sixième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Henry Hyde *
| style="text-align:right;" | 133,327 
| style="text-align:right;" | 58.94
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Brent Christensen
| style="text-align:right;" | 92,880
| style="text-align:right;" | 41.06
|}

Septième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Danny Davis *
| style="text-align:right;" | 164,155
| style="text-align:right;" | 85.93
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Robert Dallas
| style="text-align:right;" | 26,872
| style="text-align:right;" | 14.07
|}

Huitième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Phil Crane *
| style="text-align:right;" | 141,918 
| style="text-align:right;" | 60.99
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Lance Pressl
| style="text-align:right;" | 90,777
| style="text-align:right;" | 39.01
|}

Neuvième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Jan Schakowsky *
| style="text-align:right;" | 147,002
| style="text-align:right;" | 76.43
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Dennis Driscoll
| style="text-align:right;" | 45,344
| style="text-align:right;" | 23.57
|}

Dixième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Mark Kirk
| style="text-align:right;" | 121,582
| style="text-align:right;" | 51.19
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Lauren Beth Gash
| style="text-align:right;" | 115,924 
| style="text-align:right;" | 48.81
|}

Onzième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Jerry Weller *
| style="text-align:right;" | 132,384
| style="text-align:right;" | 56.37
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | James Stevenson
| style="text-align:right;" | 102,485 
| style="text-align:right;" | 43.63
|}

Douzième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Jerry Costello *
| style="text-align:right;" | 183,208
| style="text-align:right;" | 99.97
|}

Treizième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Judy Biggert *
| style="text-align:right;" | 193,250
| style="text-align:right;" | 66.18
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Thomas Mason
| style="text-align:right;" | 98,768
| style="text-align:right;" | 33.82
|}

Quatorzième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Dennis Hastert *
| style="text-align:right;" | 188,597
| style="text-align:right;" | 73.99
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Vern DelJonson
| style="text-align:right;" | 66,309 
| style="text-align:right;" | 26.01
|}

Quinzième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Tim Johnson 
| style="text-align:right;" | 125,943
| style="text-align:right;" | 53.23
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Michael Kelleher
| style="text-align:right;" | 110,679
| style="text-align:right;" | 46.78
|}

Seizième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Donald Manzullo *
| style="text-align:right;" | 178,174
| style="text-align:right;" | 66.71
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Charles Hendrickson
| style="text-align:right;" | 88,781
| style="text-align:right;" | 33.24
|}

Dix-septième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Lane Evans *
| style="text-align:right;" | 132,494
| style="text-align:right;" | 54.90
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Mark Baker
| style="text-align:right;" | 108,853
| style="text-align:right;" | 45.10
|}

Dix-huitième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Ray LaHood *
| style="text-align:right;" | 173,706
| style="text-align:right;" | 67.06
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Joyce Harant
| style="text-align:right;" | 85,317
| style="text-align:right;" | 32.94
|}

Dix-neuvième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | David Phelps *
| style="text-align:right;" | 155,101
| style="text-align:right;" | 64.56
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | Jim Eatherly
| style="text-align:right;" | 85,137 
| style="text-align:right;" | 34.44
|}

Vingtième district 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
|+ Résultats
|- 
! colspan=2 style="width: 130px"|Partis
! style="width: 17em"|Candidats
! style="width: 5em"|Voix
! style="width: 3.5em"|%
|- class="vcard"
! style="background:#de0100;" |
| class="org" style="width: 130px" | Républicain
| class="fn" | John Shimkus *
| style="text-align:right;" | 161,393
| style="text-align:right;" | 63.10
|- class="vcard"
! style="background:#1404bd;" |
| class="org" style="width: 130px" | Démocrate
| class="fn" | Jeffrey Cooper
| style="text-align:right;" | 94,382
| style="text-align:right;" | 36.90
|}

Références

Articles connexes 
 Délégations historiques de l'Illinois à la Chambre des représentants des États-Unis
 Élections législatives américaines de 2000

2000
Barack Obama